Bullerbü ist Namensbestandteil in folgenden Titeln:
 Wir Kinder aus Bullerbü, ab 1947 erschienene Kinderbuchreihe der schwedischen Autorin Astrid Lindgren
 Die Kinder von Bullerbü, schwedische Fernsehserie (1960)
 Von Bullerbü nach Babylon, Studioalbum (1982) des deutschen Popduos Foyer des Arts
 Wir Kinder aus Bullerbü (1986), schwedischer Spielfilm
 Neues von uns Kindern aus Bullerbü, schwedischer Spielfilm (1987)
 Der Mullah von Bullerbü, Roman (2000) von Wiglaf Droste und Gerhard Henschel

Siehe auch:
 Alla vi barn i Bullerbyn